В этой статье представлен список городов Боснии и Герцеговины. Пометка «РС» означает нахождение города на территории Республики Сербской, «ФБиГ» — нахождение города на территории Федерации Боснии и Герцеговины. Город Брчко относится к округу Брчко, получившему самоуправление.

В списке указаны названия городов на данный момент, поскольку некоторые города в 1992—2004 гг. были переименованы местными властями: к некоторым названиям было добавлено слово «Сербский» (), из каких-то названий было изъято слово «Боснийский» (). Впрочем, 27 февраля 2004 года Конституционный суд Боснии и Герцеговины постановил признать эти переименования противоречащими конституции и вернуть городам прежние названия. Так, например, Србине снова стало называться Фочей, а Градишка была обратно переименована в Босанска-Градишку. Однако затем и согласно внутреннему административно-территориальному делению Республики Сербской, ряд городов получили сокращённые названия, напр. Брод, Градишка, Костайница.

Крупные города 
Крупные города БиГ (свыше 10 тыс. жит.) в границах собственно города, а также в границах городских общин (муниципалитетов) по итогам переписи населения БиГ 2013 года.

Карта крупных городов 
Города с населением:
  Столица, более 200 000 чел.
  от 50 000 до 200 000 чел.
  от 20 000 до 50 000 чел.
  от 10 000 до 20 000 чел.

Список городов

См. также 
 Города Республики Сербской
 Города средневековой Боснии

Ссылки 
 Citypopulation

Примечания 

 
Босния и Герцеговина
Списки:Босния и Герцеговина